Левковичи — топоним.

Белоруссия 
 Левковичи — деревня в Кировском районе Могилёвской области.

Украина 
 Левковичи — село в Овручском районе Житомирской области.
 Левковичи (с 1924 по 2016 год — Володарка) — село в Полесском районе Киевской области.
 Левковичи — село в Черниговском районе Черниговской области.
 Левковичи — остановочный пункт Юго-Западной железной дороги.

См. также